Plotkara (seria powieści)
 Plotkara (serial telewizyjny)
 Plotkara: Wejście Carlsów